Dopo una carriera passata nei tornei minori, il 9 luglio 2012 supera le qualificazioni del torneo di Umago sconfiggendo al turno decisivo l'austriaco Bastian Trinker guadagnandosi per la prima volta in carriera l'accesso al tabellone principale in un torneo del circuito ATP, ma viene subito eliminato dal tedesco Daniel Brands in due set.

Il 25 marzo 2015 è stato squalificato per sei mesi dalla TIU (Tennis Integrity Unit): l'anno precedente, dopo essersi ritirato prima del challenger di Mohammedia, aveva chiesto l'assegno del primo turno al lucky loser che era subentrato al suo posto.

Statistiche

Tornei minori

Vittorie

Finali perse

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni